

Сьвйонтковиці — село в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьвйонтковиці — село в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства